L'édition 2019 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve en simple, David Goffin et Pierre-Hugues Herbert celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Feliciano López, du Français Richard Gasquet et du Kazakh Mikhail Kukushkin. Ils sont respectivement remplacés par Paolo Lorenzi, Stanislas Wawrinka et Andrey Rublev.

Pendant le tournoi 
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est éliminé en 1/2 finale par la tête de série 7 Roberto Bautista-Agut ().

Alors qu'il n'avait plus joué depuis le tournoi du Queen's en 2018 en raison d'une blessure au dos, Tomáš Berdych, retombé à la  place mondiale, parvient à se hisser en finale.

Lauréats 
Roberto Bautista-Agut remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Tomáš Berdych.

En double, David Goffin et Pierre-Hugues Herbert décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Doha
Sport au Qatar en 2019
Tennis en janvier 2019